Charigot est un nom de famille français notamment porté par :
 Aline Charigot (1859–1915) couturière, modèle d'Auguste Renoir et plus tard sa femme ;
 Philippe Charigot (* 1955), réalisateur français ;

Notes et références 

Patronyme français